Thomas Anderson – główny bohater filmu Matrix
 Thomas Anderson – szkocki lekarz i botanik (1832–1870)
  – szkocki chemik (1819–1874)